«Mariano Moreno» - conjunto del nombre propio Mariano y el apellido Moreno - puede referirse a:

Personajes 
 Mariano Moreno (1778-1811), abogado, periodista y político argentino;
 Mariano Moreno García (1865-1925), fotógrafo español;
 Mariano Moreno García (1938-), religioso español;
 Mariano Moreno Mateo (1895-1971), abogado y dirigente socialista español;

Argentina

Divisiones administrativas 
 Mariano Moreno, localidad de la Provincia del Neuquén.
 Barrio Mariano Moreno, barrio de la ciudad de Formosa.

Construcciones 
 Aeropuerto Mariano Moreno, aeropuerto.

Entidades 
 Colegio Mariano Moreno, institución educativa de la ciudad de Buenos Aires.
 Club y Biblioteca Mariano Moreno, club deportivo.
 Club Atlético Mariano Moreno, club deportivo;